Die Saison 2005/2006 war die 14. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die zwölfte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der Lichterfelder FC, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Die Vorentscheidung im Titelrennen fiel am vorletzten Spieltag, als Tasmania mit 1:3 gegen den FC Brandenburg unterlag. Dennoch konnten die Tasmanen am letzten Spieltag gegen Lichterfelde mit 5:1 gewinnen. Das Torverhältnis entschied über den Meistertitel. Die Eröffnungsspiele fanden am 7. August 2005 statt. Der letzte Spieltag fand am 28. Mai 2006 statt. Von 4. Dezember 2005 bis 19. Februar 2006 gab es eine Winterpause.

Tabelle

Quelle 
 
 

Fußballsaison 2005/06
2005